Edward Joseph Kennedy (1851–??) – irlandzki polityk
 Edward Shirley Kennedy (1817–1898) – angielski alpinista i autor książek
 Ted Kennedy, Edward M. Kennedy (1932–2009) – amerykański polityk, senator, brat prezydenta Johna Fitzgeralda oraz Roberta F.
 Edward Kennedy (1905–1963) – amerykański dziennikarz
 Edward Stewart Kennedy (1912–2009) – amerykański historyk specjalizujący się w średniowiecznej astronomii
 Edward M. Kennedy Jr. (ur. 1961) – amerykański prawnik i polityk, syn Teda